1969 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 

 «Весенняя выставка произведений ленинградских художников» открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР при участии Евгении Антиповой, Всеволода Баженова, Якова Бесперстова, Вениамина Борисова, Николая Буранова, Ивана Варичева, Валерия Ватенина, Эдварда Выржиковского, Якова Голубева, Михаила Грачёва, Ирины Добряковой, Михаила Козелла, Виктора Коровина, Бориса Котика, Бориса Лавренко, Ивана Лавского, Сергея Ласточкина, Веры Любимовой, Дмитрия Маевского, Владимира Максимихина, Бориса Малуева, Александра Наумова, Льва Овчинникова, Виктора Отиева, Юрия Павлова, Всеволода Петрова-Маслакова, Тамары Полосатовой, Александра Семёнова, Елены Скуинь, Нины Суздалевой, Германа Татаринова, Владимира Френца, Бориса Шаманова, Александра Шмидта, Лазаря Язгура и других ленинградских художников.

 Выставка произведений Михаила Георгиевича Платунова открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

 Выставка «Илья Репин и его ученики» открылась в Музее Академии художеств в Ленинграде.

Скончались 
 1 марта — Курилко Михаил Иванович, русский советский художник театра, сценограф, архитектор (род. в 1880).
 6 марта — Надя Рушева, российская художница (род. в 1952).
 18 мая — Ромас Яков Дорофеевич, советский живописец, народный художник СССР (род. в 1902).
 31 мая — Ватагин Василий Алексеевич, русский советский художник, скульптор, Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Сталинской премии и Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина (род. в 1883).
 12 июня — Александр Александрович Дейнека, советский живописец, график, скульптор, действительный член Академии художеств СССР, Народный художник СССР (род. в 1899).
 30 августа — Анисович Владислав Леопольдович, советский живописец и педагог (род. в 1908).
 1 октября — Телингатер Соломон Бенедиктович, советский художник-график и иллюстратор (род. в 1903).

Примечания

См. также 

 Союз художников СССР

 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1969 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1970.
 Художники народов СССР. Биографический словарь. Том первый. — М: Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биографический словарь. Том второй. — М: Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М: Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биографический словарь. Том четвёртый. Книга первая. — М: Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 4-й, книга вторая. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт — Петербург: НП-Принт, 2007. — 447 с. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.

Изо
История искусства СССР по годам